Нињос Ероес де Чапултепек има више значења:

 Нињос Ероес де Чапултепек (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нињос Ероес де Чапултепек (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Нињос Ероес де Чапултепек, Естасион Франсиско (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Нињос Ероес де Чапултепек, Зетина (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику